Viktor Alekseevič Zubkov (n. 1941) – politico russo
 Viktor Alekseevič Zubkov (1937-2016) – cestista sovietico